Il doppio dell'Indonesia Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Nicole Arendt e Kristine Radford erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Claudia Porwik e Irina Spîrlea hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Laurence Courtois e Nancy Feber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (semifinali)
 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (secondo turno)
n/a
 Maria Lindström /  Maria Strandlund (semifinali)

 Olga Lugina /  Elena Pampoulova (primo turno) 
 Karin Kschwendt /  Noëlle van Lottum (primo turno) 
 Laurence Courtois /  Nancy Feber (finale) 
n/a

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Indonesia Open 1995